Антал:

 Антал — вайшнавская святая, одна из 12 альваров.
 Антал или анталок — название половинного (малого) бочонка вина в Венгрии — мера вина, употребляемая до сих пор в Токае; содержит 74,43 венгерских вёдер.

Персоналии 
 Антал, Гергей (род. 1985) — венгерский шахматист.
 Антал Гидаш (1899—1980) — венгерский поэт и прозаик, долгое время живший в СССР.
 Антал, Енё (1900—1981) — венгерско-американский скрипач.
 Антал, Золтан (род. 1971) — венгерский гребец-байдарочник.
 Антал, Йожеф (1932—1993) — венгерский политик.
 Антал, Ливиу (род. 1989) — румынский футболист.
 Антал, Милан (1935—1999) — словацкий астроном.
 Антал, Нимрод (род. 1973) — американский режиссёр и актёр венгерского происхождения.
 Антал, Ондрей (1898—1981) — словацкий политический деятель, партизан времён Второй мировой войны.
  (1887—1954) — венгерский историк искусства.

Примечания